Jméno a příjmení Karel Oliva se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Karel Oliva (1886) (starší, 1886–1960) – středoškolský profesor, člen Pražského lingvistického kroužku, autor učebnic literatury a spisovatel
 Karel Oliva (1927) (mladší, 1927–2005) – polonista, jazykovědec a lexikograf, syn Karla Olivy st.
 Karel Oliva (1958) (nejmladší, * 1958) – ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR, syn Karla Olivy ml.